Johannes Postschool (Rijsoord) (locatie waar capitulatie Nederland in 1940 werd getekend)  
Johannes Postschool, naam van diverse scholen in Nederland genoemd naar Johannes Post, o.a.:
Johannes Postschool (Amstelveen)
Johannes Postschool (Den Haag)
Johannes Postschool (Hazerswoude-Dorp)
Johannes Postschool (Sneek)